Fresse est un toponyme de l'est de la France et un patronyme français particulièrement présent en Lorraine et en premier lieu dans le département des Vosges.

Étymologie 
Le toponyme et le patronyme Fresse ont une valeur topographique liée aux végétaux, en l'occurrence le frêne. Fresse signifie « celui qui habite un lieu planté de frênes ».

Variantes 
Le patronyme Fresse compte de très nombreuses variantes, comme Defranould, Defranoult, Defranoux, Dufragne, Dufraisne, , Dufraysse, Dufrègne, , , , , , Fragneau, Fragnier, Fraignaud, Fraigne, Fraine, Fraise, Fraissard, , Fraissine, , Fraissinette, Fraissinié, , Frangne, Frangnière, Franould, Franoult, Franoux, Frasse, , Frayssineau, Frayssinel, , Frayssinhes, Freissinet, Freissinier, Frenaux, Frênay, Freneau, Freneix, Frênel, Frenelet, Frenet, , Frennelet, Frênois, Frenot, Fresnaud, , Fresnaye, , Fresne, , , Fresnet, Fresnois, Fresnoy, Fressard, Fressignaud, Fressines, , Fressonet, , Freysse, Freyssine, .

Toponymie 

 Fresse-sur-Moselle, une commune française du département des Vosges en région Grand Est ;
 Gare de Fresse ;
 Fresse, une commune française du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Croix de mission de Fresse, une croix chrétienne en pierre ;
 Raddon de Fresse, un cours d'eau ;
 Hauterive-la-Fresse, une commune française du département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronymie 

 Benoit Fresse, un mathématicien français.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France